Die Liste der Sportjahre verlinkt zu den in Wikipedia vorhandenen Artikeln der einzelnen Sportjahre.

Liste (Sport)